Der Vagabund steht für:

 Vagabund (Fahrendes Volk)
 Der Vagabund (Operette), Operette von Carl Zeller (1886)
 Der Vagabund (Film), US-amerikanischer Film von Charles Chaplin (1916)
 Der Vagabund, späterer Name von Der Kunde, deutsche Zeitschrift
 Der Vagabund, Alternativtitel von Awara – Der Vagabund von Bombay, indischer Film von Raj Kapoor (1951)

Siehe auch:
 Der lachende Vagabund (Film), Schlagerfilm von Thomas Engel (1958)
 Der kleine Vagabund, kanadische Fernsehserie, Neuauflage bekannt unter Der Vagabund – Die Abenteuer eines Schäferhundes